

Patronyme 

 Pierre Cottard (-1701), architecte français ;
 Jean Cottard, (1926-2020), maître d'armes ;
 Jean Cottard (1913- ), coureur vainqueur du Grand Prix cycliste de L'Humanité de 1936 ;
 Romain Cottard (1980-), acteur français ;

Personnage de romans 
 Docteur Cottard, personnage de À la recherche du temps perdu, de Marcel Proust ;
 Cottard, personnage de La Peste, d'Albert Camus ;

Patronyme normand